Dynastie může být:
 Dynastie – rodová posloupnost vzájemně spřízněných osob, udržující si v určitém časovém období vliv ať už mocenský nebo hospodářský
 Egyptské dynastie
 Dynastie čínské historie
 Dynastie (seriál, 1981) – americký televizní seriál z let 1981–1989
 Dynastie (seriál, 2017) – americký televizní seriál z roku 2017